Салливан, Дэниел ():
  (?—1764) — ирландский контртенор, известный своими связями с Георгом Фридрихом Генделем.
  (род. 1940) — американский театральный и кинорежиссёр.